Tucheng Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tucheng (köping i Kina, Jiangsu), 
 Tucheng (köping i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar